Вадо Ондо има више значења:

 Вадо Ондо (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Вадо Ондо (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Вадо Ондо (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Вадо Ондо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Вадо Ондо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Вадо Ондо (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику